Police privée  est un terme dont la signification varie par pays.

Canada
Au Canada, la police privée désigne la police de deux sociétés privées de chemins de fer nationaux, celle du Canadien National et celle du Canadien Pacifique. Le but de ces polices privées est d'assurer la sécurité ferroviaire.

France
En France, police privée était un terme qui désignait autrefois les cabinets de détectives privés.

en:private police